Cerekvice nad Bystřicí, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Cerekvice nad Loučnou, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice